«Южный Край» — щоденник, видання А. Юзефовича у Харкові (1881—1917). Найпоширеніша газета південної Росії (1915—1916 накладом 100 000 примірників).

Газета стояла на засаді єдности Росії. Випадкові українські співробітники містили час від часу статті з української історії й літератури. Численна кореспонденція з провінції інформувала про добробут села.

Література 
 

Українські історичні періодичні видання
Друковані видання, засновані 1881
Засновані в Україні 1881